День ДАІ — професійне свято, яке відзначається в Російської Федерації щорічно, 3 липня.

Державна автомобільна інспекція МВС СРСР була утворена 3 липня 1936 р. Саме тоді постановою Ради народних комісарів було затверджено «Положення про Державну автомобільну інспекцію Головного управління робітничо-селянської міліції НКВД CCCP».

З червня 1998 а ДАІ стало Державною інспекцією безпеки дорожнього руху (ГИБДД) МВС РФ.

2 липня 2002 відомство отримало друге офіційне історичне найменування — Госавтоинспекция.

3 липня 2009 а Міністр внутрішніх справ Російської Федерації генерал армії Рашид Нургалієв підписав наказ МВС Росії № 502 «Про оголошення Дня Державної інспекції безпеки дорожнього руху Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації».

Цікаві факти 
Функції регулювання руху в місті Москві початку XX століття, могли виконувати двірники. Їх інструктаж на фотографії того часу можна побачити в Центральному музеї МВС Росії.

Примітки 

ДАІ
ДАІ
ДАІ
ДАІ